Catedral de Santa Eulàlia o Catedral de Barcelona, església de Barcelona seu de l'arquebisbat de Barcelona
 Església de Santa Eulàlia de Maó
 Església de Santa Eulàlia de Cruïlles, a la vila de Cruïlles (Baix Empordà)
 Església de Santa Eulàlia d'Encamp, seu parroquial d'Encamp, Andorra
 Església de Santa Eulàlia d'Elna, antiga catedral d'Elna (Rosselló) 
 Església de Santa Eulàlia d'Erill-la-vall, seu parroquial a Erill la Vall, a la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Església de Santa Eulàlia d'Esparreguera (Baix Llobregat)
 Església de Santa Eulàlia d'Estaon, seu parroquial al poble d'Estaon (Vall de Cardós, Pallars Sobirà)
 Església de Santa Eulàlia d'Estoll, monument del municipi de Fontanals de Cerdanya 
 Església de Santa Eulàlia (Múrcia), seu parroquial de la ciutat de Múrcia
 Església de Santa Eulàlia de Mèrida, església parroquial a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 Església de Santa Eulàlia o Església de Santa Eulària de Palma (Mallorca)
 Església de Santa Eulàlia de Llavorsí, capella romànica del poble de Llavorsí (Pallars Sobirà)
 Església de Santa Eulàlia de Palau Borrell 
 Església de Santa Eulàlia del Papiol, església parroquial del Papiol 
 Església de Santa Eulàlia de Provençana, temple romànic a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Església de Santa Eulàlia de la Seu d'Urgell, vestigis d'una església al municipi de la Seu d'Urgell (Alt Urgell)
 Església de Santa Eulàlia d'Ultramort, temple romànic al municipi d'Ultramort (Baix Empordà)
 Església de Santa Eulàlia d'Unha, seu parroquial a la població d'Unha (Vall d'Aran)
 Església de Santa Eulàlia la Vella de Serradell, capella romànica al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Església de Santa Eulàlia de Vilapicina, santuari al barri de Vilapicina (Nou Barris, Barcelona)
 Santa Eulàlia de Corró d'Avall
 Santa Eulàlia d'Unha, església parroquial a la població d'Unha (Vall d'Aran)
 Santa Eulàlia la Vella de Serradell, capella romànica al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Santa Eulàlia de la Seu d'Urgell, vestigis d'una església al municipi de la Seu d'Urgell, Alt Urgell
 Santa Eulàlia de Provençana, església romànica a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Santa Eulàlia d'Ultramort, església romànica del municipi d'Ultramort (Baix Empordà)
 Església de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga

 Santa Eulàlia de Vilapicina, santuari al barri de Vilapicina (Nou Barris, Barcelona)

 Santa Eulàlia de Cruïlles, església a la vila de Cruïlles (Baix Empordà)
 Basílica de Santa Eulalia, edifici religiós a la ciutat de Mèrida (Extremadura)